Joseph ou Joe Greene est un nom pouvant désigner:

Sports
 (1911-1989), joueur américain de baseball
Joe Greene (né en 1946), joueur américain de football américain
Joe Greene (né en 1967), athlète américain en saut en longueur
 (né en 1986), boxeur professionnel américain

Autres
 (mort en 1871), sénateur américain de Caroline du Nord
 (1836-1903), zoologiste irlandais
 (1890-1969), homme politique canadien de Terre-Neuve-et-Labrador
 (1914-1990), auteur américain de science fiction
 (1915-1986), compositeur américain
Joe Greene (1920-1978), homme politique canadien en Ontario
 (1920-2010), diplomate américain
 (né en 1944), scientifique matérialiste américain
, chanteur gospel et soul américain

Voir aussi

Greene, Joseph